Línea 40 puede referirse a:
 Línea 40 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 40 de colectivos de San Juan (Argentina).
 Línea 40 de autobuses de Madrid.
 Línea 40 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.